Ашага-Архитский сельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Хивском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Ашага-Архит.

Население

Состав

Упразднённые населённые пункты 
 Юхари-Цинит — село, после землетрясения 1966 года жителей села переселили в село Ашага-Цинит.

Примечания 

Муниципальные образования Хивского района
Сельские поселения Дагестана